Mužská dvouhra Western & Southern Open 2017 probíhala ve druhé polovině srpnu 2017. Do singlové soutěže cincinnatského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace se probojovalo jedenáct tenistů, z toho sedm řádně po výhrách ve dvou kolech a čtyři jako tzv. šťastní poražení po odstoupení singlistů. Obhájcem titulu byl chorvatský hráč Marin Čilić, jenž se odhlásil před zahájením turnaje.
 
V důsledku odhlášení světové jedničky Andyho Murrayho i trojky Rogera Federera pro zranění, získal druhý hráč žebříčku Rafael Nadal jistotu, že se po turnaji vrátí poprvé od července 2014 do vedení mužské světové klasifikace a naváže na 141 týdnů strávených na pozici světové jedničky. Ve čtvrtfinále však Španěl podlehl Australanu Nicku Kyrgiosovi, čímž ukončil sérii Velké čtyřky, v níž alespoň jeden z kvarteta tenistů vždy postoupil do finále na 42 turnajích série ATP Masters (včetně získaných 37 titulů). Posledním takovým předchozím turnajem bez finálové či semifinálové účasti členů Velké čtyřky byl pařížský BNP Paribas Masters 2012.

Do turnaje nezasáhlo 7 hráčů z elitní světové desítky. Nick Kyrgios i Bulhar Grigor Dimitrov postoupili poprvé v kariéře do finále turnaje ATP Masters.

Vítězem se stal sedmý nasazený Bulhar Grigor Dimitrov, jenž ve finále zdolal australského tenistu Nicka Kyrgiose po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. V cestě za vítězstvím Bulhar neztratil jediný set a získal tak premiérovou trofej z turnajů ATP World Tour Masters 1000.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Western & Southern Open 2017